Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 1981-1982. 

Ce championnat est disputé par 14 équipes. Il est remporté par le Standard Fémina de Liège.

Championnat de Belgique féminin de football
D1 femme
D1 femme